Kulhawy ist der Name folgender Personen:

 Andreas Kulhawy (geboren 1966), deutscher Historiker, Archivleiter und Kommunalpolitiker
 Fred H. Kulhawy (geboren 1943), amerikanischer Bauingenieur und Geotechniker

Siehe auch
 Kulhavy

Familienname